Mantang kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Mantang (ort), Östra Visayas, Province of Eastern Samar,

Indonesien 

 Mantang (administrativ by), Nusa Tenggara Barat, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar